Aalten (dorp), een dorp in Nederland en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
 Aalten (gemeente), een gemeente in Nederland met het gelijknamige dorp als hoofdplaats
 Station Aalten, een station in het Gelderse Aalten
 VV Aalten, een voormalig amateurvoetbalvereniging uit het Nederlandse dorp Aalten
 Kantongerecht Aalten, van 1838 tot 1877 een van de kantongerechten in Nederland
 KP-Aalten, een Nederlandse verzetsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog

Personen
 Geert van Aalten (1958), Nederlands dammer
 Cor Aalten (1913-1991), Nederlands sprintster
 Simon Jakob Levie van Aalten (1863-1928), Nederlands politicus
 Thomas van Aalten (1978), Nederlands schrijver en journalist
 Truus van Aalten (1910-1999), Nederlands actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam